La Punilla puede referirse a:

Argentina 

 La Punilla, localidad rural de la Provincia de San Luis.

Chile 

 La Punilla, localidad rural de la Región de Ñuble.
 Embalse La Punilla, proyecto en la Región de Ñuble.
 Asociación de Municipalidades de La Punilla, asociación de municipios de la Región de Ñuble.